Калделаш (Амареш) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Калделаш (Гимарайнш) — район в Португалии, входит в округ Брага.